Jochims ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Jochims (Mediziner) (1899–1965), deutscher Pädiater, Chefarzt der Städtischen Kinderklinik Lübeck
 Johannes Christian Jochims (1933–2013), deutscher Chemiker
 Peter Jochims (1762–1844), deutscher Beamter
 Raimer Jochims (* 1935), deutscher Maler und Hochschullehrer